Vegeta (przyprawa) – mieszanka przyprawowo-warzywna firmy Podravka
 Vegeta (Dragon Ball) – postać z mangi i anime Dragon Ball